Die American League Championship Series 2022 (ALCS) im Baseball fand zwischen dem 19. und dem 23. Oktober 2022 statt und war Teil der Postseason der MLB-Saison 2022. Mit der Best-of-Seven-Serie wurde ermittelt, welches Team der American League in der World Series 2022 antreten wird. Die Serie wurde zwischen den Houston Astros und den New York Yankees ausgetragen.

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2022, ALWC 2022, NLWC 2022, ALDS 2022, NLDS 2022, ALCS 2022, NLCS 2022, World Series 2022

Die Postseason 2022 hat sich wie folgt entwickelt:

Ergebnisübersicht 
Houston gewann die Serie 4–0.

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
Mittwoch, 19. Oktober 2022, 6:37 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas
Zuschauer: 41.487

Spiel 2 
Donnerstag, 20. Oktober 2022, 6:37 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Zuschauer: 41.700

Spiel 3 
Samstag, 22. Oktober 2022, 5:07 EDT im Yankee Stadium in New York City, New York

Zuschauer: 47.569

Spiel 4 
Sonntag, 23. Oktober 2022, 8:30 EDT im Yankee Stadium in New York City, New York

Zuschauer: 46.545

Einzelnachweise 

2022
Baseball 2022
Sportveranstaltung in Houston
Sportveranstaltung in New York City
New York Yankees
Houston Astros
Baseballwettbewerb